Jméno a příjmení Martin Komárek má více osob:

 Martin Komárek (dřevorubec) (1976–2022) – český závodník v timbersportu
 Martin Komárek (fotbalista) (* 1984) – český fotbalista
 Martin Komárek (novinář) (* 1961) – český novinář, komentátor, spisovatel a politik
 Martin Komárek (trenér) (* 1983) – trenér mládežnických reprezentačních výběrů v hokejbalu